Вейккауслига 2004 () — 74-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «ХИК».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2004
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2004 году